Besarion – imię, w formie bizantyjskiej: Wissarion
 Wissarion – samozwańczy mesjasz